Die UK Championship 1993 war ein Snookerturnier, das vom 12. bis 28. November 1993 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Seit 1980 wurde das Finale auf 16 Gewinnframes gespielt (Best of 31). Ab diesem Jahr genügten bereits 10 Frames zum Sieg und damit nur einer mehr als in den vorhergehenden Hauptrundenpartien. Sieger wurde erstmals Ronnie O’Sullivan. Er schlug im Endspiel den Weltmeister und Weltranglistenersten Stephen Hendry mit 10:6. Bei seinem Sieg stand er kurz vor seinem 18. Geburtstag und ist damit der jüngste Gewinner nicht nur der UK Championship, sondern überhaupt eines Weltranglistenturniers.

Preisgeld 
Das Preisgeld stieg wieder deutlich an um knapp 40.000 £ gegenüber dem Vorjahr, lag aber immer noch deutlich unter 450.000 £ von 1990. Der Sieger profitierte diesmal nicht davon und die weiteren platzierten bekamen nur geringfügig mehr. Der Großteil des zusätzlichen Geldes ging an die Plätze 65 bis 128, die im Vorjahr leer ausgegangen waren.

Qualifikation 
Mit 561 Teilnehmern lag das Turnier nur geringfügig unter der Rekordzahl des Vorjahres. Die Qualifikation wurde aber gestrafft, sie war einen Monat kürzer und dauerte vom 6. Juli bis zum 13. September. Den im Vorjahr eingeführten Best-of-9-Modus behielt man bei.

Hauptturnier 
Ab 12. November spielten 64 Spieler um den Titel des UK-Champions. Erstmals fand nach der Modusänderung das Finale komplett an einem Tag, dem 28. November, statt.

Century-Breaks 
49 Century-Breaks gelangen den 64 Akteuren des Hauptturniers insgesamt. Mit zehn Breaks von 100 Punkten oder mehr stellte Stephen Hendry einen neuen Rekord auf. Im Halbfinale gelangen ihm vier Centurys in Folge zur 4:0-Führung, ein fünftes folgte im achten Frame. Aber auch sein Finalgegner Ronnie O’Sullivan blieb mit acht Centurys noch über der alten Bestmarke.

Quellen 

1993
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Preston